Куйбышевский сельский округ

Российская Федерация

Калининградская область 

 Куйбышевский сельский округ Гвардейского района (до 2008 года)

Краснодарский край 

 Куйбышевский сельский округ Калининского района
 Куйбышевский сельский округ Староминского района

Казахстан

Северо-Казахстанская область 

 Куйбышевский сельский округ Кызылжарского района